Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Andrej Stoljarov 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (finale)
 Vasilīs Mazarakīs (semifinali)
 Artem Derepasko (secondo turno)
 Sergio Roitman (Campione)

 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Christian Kordasz (secondo turno)
 Éric Prodon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2002